El topónimo Aguascebas puede referirse a:

 Río Aguascebas, afluente del río Guadalquivir;
 Embalse del Aguascebas, embalse situado en el río homónimo.